Bosnar ist der Name von

 Davor Bosnar (* 1966), kroatischer Fußballspieler
 Drago Bosnar
 Eddy Bosnar (* 1980), australischer Fußballspieler
 Sandra Bosnar